Dŭlgopol kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Dlgopol, kommun, Varna, 
 Dlgopol, ort, Varna, Obsjtina Dlgopol, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar